Европейската лига по волейбол е международно волейболно състезание провеждащо се ежегодно от 2004 година насам. Лигата включва мъжки и женски турнир и е европейският еквивалент на световната лига по волейбол. Женският турнир стартира от 2009 година.

България е два пъти домакин на надпреварата - през 2013 година на женския турнир и през 2016 година на мъжкия турнир.

Резултати

Мъже

Жени

Медали

Мъже

Жени

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Състезания по волейбол
Спорт в Европа